Кшиштоф Шидловецкий (; 1467, Шидловец — 30 декабря 1532, Краков) — государственный деятель Королевства Польского, подскарбий надворный коронный в 1507—1510, каштелян сандомирский с 1509, подканцлер коронный с 1511, канцлер великий коронный с 1515, генеральный староста краковский с 1515, воевода краковский в 1515—1527, каштелян краковский с 1527. Староста серадзский, новокорчинский, гостынинский, сохачевский и луковский, граф шидловецкий.

Биография 
Сын Станислава и Анны (из рода Лебедь), брата Николая. Дед первого несвижского ордината Николая Христофора Радзивилла.

Руководил внешней политикой Польского государства в период правления Сигизмунда I Старого. Был сторонником Габсбургов и создания антитурецкой лиги. Вступил в Орден Дракона и получил от императора Максимилиана I герб «Одровонж» и титул графа.

В 1515 году совместно с епископом Петром Томицким разработал соглашение с Габсбургами, что привело к состоявшейся в том же году встрече трёх монархов в Вене. Был политическим противником королевы Боны. Инициатор четырёхлетнего перемирия с Альбрехтом Гогенцоллерном, заключенного 5 апреля 1521 года.

В 1514 году за 10 тысяч флоринов приобрёл город Опатув, где в церкви святого Мартина и был похоронен. Скульптурное надгробие Кшиштофа Шидловецкого выполнено в мастерской Бартоломео Береччи при участии Джованни Чини и украшено знаменитым бронзовым барельефом.

Среди прочих деятелей своего времени изображён на картине Яна Матейко «Прусский оммаж».

Галерея

Примечания

Литература 
 Шидловецкий, Христофор // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907
 Mariusz Lubczyński i Jacek Pielas: Szydłowiecki Krzysztof. W: Польский биографический словарь. T. 49. Warszawa — Kraków: Институт Истории ПАН им. Тадеуша Мантейфеля, 2014, s. 551—566. ISBN 978-83-63352-26-4.
 Kieszkowski, Jerzy: Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki zygmuntowskich czasów, Poznań 1912.
 Wijaczka, Jacek: Kanclerz wielki koronny Krzysztof Szydłowiecki a książę Albrecht pruski, [w:] Hrabstwo szydłowieckie Radziwiłłów. Materiały sesji popularnonaukowej 19 lutego 1994 r., red. Zenon Guldon, Szydłowiec: Burmistrz m. Szydłowca, MLIM, SRS; 1994, s. 23-38. [b. nr ISBN].
 Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia / red. Kazimierz Lepszy. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1968.
 Tomasz Ososiński 2004: Jan Dantyszek és Krzysztof Szydłowiecki levelezése. In: Zombori István (szerk.): Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében. Budapest, 155—164.
 Kosáry Domokos: Magyarország külpolitikai helyzete Mohács előtt, Mohács, Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából, Szerk.: Rúzsás Lajos és Szakály Ferenc, Akadémia Kiadó, Будапешт 1986. 
 Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia / red. Kazimierz Lepszy. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1968.

Ссылки 
 Krzysztof Szydłowiecki z Szydłowca h. Odrowąż (ID: dw.4121)

Канцлеры великие коронные
Подканцлеры коронные
Подскарбии надворные коронные
Каштеляны сандомирские
Воеводы краковские
Каштеляны краковские
Старосты краковские
Похороненные в Свентокшиском воеводстве
Старосты Серадзские
Персоналии:Эпоха Возрождения